Tenebrae (lateinisch für „Dunkelheit“, „Finsternis“) bezeichnet:

 die Karmetten
 die lateinische Entsprechung der griechischen Keres
 Tenebrae (Chor), englisches Vokalensemble
 Tenebrae (Film), einen italienischen Horrorfilm aus dem Jahr 1982
 Tenebrae (Software), eine auf der Quake-Engine basierte 3D-Engine